Vasile Pruteanu se poate referi la unul din următorii

 Vasile Pruteanu (deputat din Republica Moldova), unul din semnatarii Declarației de Independență a Republicii Moldova de la 27 august 1991
 Vasile Pruteanu (parlamentar din România), unul din membrii Parlamentului României, unul din deputații români ai legislaturii 2004 - 2008

Nume proprii